Сен-Ва-сюр-Сёль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Тийи-сюр-Сёль. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14661.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 137 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 89 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 70 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 70 активных жителей работали 62 человека (32 мужчины и 30 женщин), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 19 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Ва-сюр-Сёль 

Коммуны департамента Кальвадос